Polska Czerwona Księga Roślin
 Polska Czerwona Księga Zwierząt